Schnetter ist der Familienname folgender Personen: 

 Michael Schnetter (1788–1854), deutscher katholischer Priester, Domkapitular in Mainz
 Richard Schnetter (1884–1943), deutscher Politiker, Preußischer Landtagsabgeordneter